Ulbert ist

der Familienname von 
 Günter Ulbert (1930–2021), deutscher Provinzialrömischer Archäologe
 Thilo Ulbert (* 1939), deutscher Christlicher Archäologe

der Name des Ortsteils Ulbert (Reichshof) der Gemeinde Reichshof in Nordrhein-Westfalen